Juventus est un nom propre, d'origine latine, qui peut se référer à la déesse latine Juventas, protectrice des enfants entrant dans l'âge adulte.

Sport

Clubs de football
Juventus est le nom de plusieurs clubs de football :
 Juventus Football Club est un club italien de football basé à Turin.
 Juventus Football Club U23 est l'équipe de football réserve de la Juventus.
 Juventus Football Club (féminines) est le club de football féminin de la Juventus.
 Football Club Femminile Juventus est le club italien de football féminin de ce dernier
 Clube Atlético Juventus est un club brésilien de football basé à São Paulo.
 Atlético Clube Juventus est un club brésilien de football basé à Rio Branco.
 Grêmio Esportivo Juventus est un club brésilien de football basé à Jaraguá do Sul.
 Associação Atlética Juventus Minasnovense  est un club brésilien de football basé à Minas Novas.
 Juventus Atlético Clube  est un club brésilien de football basé à Santa Rosa.
 Juventus Futebol Clube  est un club brésilien de football basé à Rio de Janeiro.
 Juventus (Orange Walk) est un club bélizien

Religion 
 Juventas ou Juventus, la déesse de la jeunesse et, plus particulièrement, des adolescents dans la mythologie romaine.
 Juventus († 363) et Maximus, officiers de la garde de l'empereur Julien, martyrs décapités, fêtés le 25 janvier (saint chrétien).

Autres 
 Le festival Juventus est un festival de jeunes solistes classiques qui se tient chaque été à Cambrai.
 Juventus Film est une ancienne société de production cinématographique italienne.

Références 

Prénom latin